Eredivisie (mannenhandbal) 2008/09
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2008/09